Bergskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bergskär (vid Hyppeis, Houtskär), Åboland,  (11 ha)
 Bergskär (vid Äpplö, Houtskär), Åboland,  (2 ha)
 Bergskär, Kimitoön, Åboland,  (40 ha)
 Bergskär (vid Älgsjölandet, Ingå), Nyland,  (2 ha)
 Bergskär (vid Grundsö, Ingå), Nyland,  (19 ha)
 Bergskär (vid Kopparnäs, Ingå), Nyland,  (6 ha)

Åland 

 Bergskär (västra Föglö, Åland),  (22 ha)
 Bässkär (Kökar, Åland),  (16 ha)
 Bergskär (Husö, Sottunga, Åland),  (4 ha)
 Bergskär (Finnö, Sottunga, Åland),  (18 ha)
 Bergskär (Sottunga, Åland),  (13 ha)
 Bergskär (östra Föglö, Åland),  (4 ha)
 Bergskär (Kökar, Åland),  (20 ha)
 Bergskär (Kumlinge, Åland),  (9 ha)
 Bergskären (Lemland, Åland),

Se även
Bergskäret
Bergskären
Lilla Bergskär
Stora Bergskär
Norra Bergskär
Västra Bergskär
Södra Bergskär
Oxkangars Bergskär

Robotskapade Finlandförgreningar